Slovo Tigre má více významů:
 Le Tigre – newyorská elektro-punková dívčí kapela
 Tigre – peruánská řeka